Леони́д Шевчу́к:
 Шевчук, Леонид Васильевич (1923—2001) — омский писатель и поэт, сатирик, журналист, диссидент.
 Шевчук, Леонид Леонидович — российский дипломат.
 Шевчук, Леонид Николаевич (1899—1974) — советский скрипач и музыкальный педагог. Примечания